Die Abkürzungen M54, M 54 bzw. M-54 bezeichnen unter anderem

 einen Kugelsternhaufen im Sternbild Schütze, siehe Messier 54
 eine russische Fernstraße im Süden Sibiriens, siehe M54 (Russland)
 M54 motorway, Autobahn in Großbritannien
 M-54 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan
 einen Motor von BMW, siehe BMW M54
 ein US-amerikanischer Militär-Lastwagen verschiedener Hersteller der 1950er, siehe M54 (Lastwagen)
 U-Bahn-Linie 54 (Amsterdam), eine U-Bahn-Linie der Metro Amsterdam

M54